Paragraecia är ett släkte av insekter. Paragraecia ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Paragraecia